Miejscowości w USA:
 Agua Dulce – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Agua Dulce – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie El Paso
 Agua Dulce – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Nueces

Miejscowość w Meksyku:

 Agua Dulce – miasto i siedziba gminy w meksykańskim stanie Veracruz